Fort de Bala Hisar, a Peshawar, Pakistan 
 Fort de Bala Hisar (Kabul), a Kabul, Afganistan
 Bala Hisar (Anatòlia), llogaret d'Anatòlia a la província d'Eskişehir, districte de Sivrihisar, a 14 km al sud de la ciutat de Sivrihisar